William Anderson, (1750–1778) skót természettudós
 William Anderson, (1888–1928) kanadai kerékpárversenyző olimpikon
 William Anderson, (1901–1983) olimpiai bronzérmes brit jégkorongozó
 William Anderson, (1948) ír nemzetiségű filmvágó